kościół św. Bartłomieja na Osiedlu Podwawelskim 
 kościół św. Bartłomieja w Mogile